Questa voce è una cronologia delle tecnologie e delle scoperte relative al mondo dei trasporti.

Antichità 

 20.000 A.C. - Prime zattere e cayuco usate lungo i fiumi.
 8.000 A.C. - Prime canoe conosciute.
 7.000 A.C. - Prime scarpe conosciute.
 4.000 A.C. circa - Probabile primo mezzo di locomozione: i carri trainati da buoi.
 3.500 A.C. circa - Addomesticamento del cavallo e invenzione della ruota.
 3.000 A.C. circa - Gli austronesiani costruiscono i primi catamarani e le canoe polinesiane, e nel Mediterraneo compaiono le prime galee.
 2.500 A.C. circa - Nei resti della civiltà della valle dell'Indo vengono trovati dei modellini di carri.
 2.000 A.C. circa - Appaiono le bighe e le ruote a raggi.
 800 A.C. - Vengono costruiti in Cina i primi canali navigabili.
 408 A.C. - Vengono menzionate le carriole nei testi dell'antica Grecia (sebbene alcuni ricercatori ritengano che essa sia stata inventata nella sua forma attuale nella Cina del I-II secolo D.C.).

Medioevo 

 V secolo - Viene inventato il collare per i cavalli in Cina.
 VI secolo - Prime evidenze di un ferro di cavallo nella tomba di Childerico I, in Belgio.
 Tardo VII secolo - Primo ponte sospeso: il ponte dei Maya a Yaxchilan.
 800 - Le strade di Baghdad vengono pavimentate col catrame.
 IX secolo - Viene inventato il quadrante da Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī.
 X secolo - Vengono sviluppate le giunche in Cina e sviluppato il Kamal nel mondo arabo.
 1044 - Primo riferimento alla bussola in Cina come strumento di navigazione (arriverà in Europa intorno al 1190 e nel mondo arabo 40 anni dopo).
 XIII secolo (o anteriore) - primi razzi usati in Cina.
 1350 circa - Ibn al-Shatir ideò la prima meridiana per la bussola.
 XV secolo - Jan Žižka inventa i primi carri da guerra: le fortezze di carri (tattica dei Wagenburg).
 1479-1519 - Leonardo Da Vinci inventa il pedalò.
 1492 - Cristoforo Colombo per primo attraversa l'Oceano Atlantico, in maniera documentata.
 1495-1515 - Viene costruito il più antico sistema funicolare: la Reisszug della fortezza di Salisburgo, in Austria.

Cinquecento 

 1569 - Mercatore pubblica la prima mappa con la sua proiezione.
 Tardo XVI secolo - Le navi europee diventano abbastanza affidabili per l'attraversamento degli oceani.

Seicento 

 1604 - Viene costruita la prima 'ferrovia' a cavalli documentata: la ferrovia Wollaton a Nottingham, costruita da Huntingdon Beaumont.
 1609 - Galileo Galilei usa per primo il cannocchiale, inventato presumibilmente da Hans Lippershey, come strumento ottico per l'esplorazione visiva.
 1616 - Fausto Veranzio idea la prima funivia meccanica documentata.
 1620 - Cornelius Drebbel costruisce il primo "sottomarino".
 1644 - Adam Wybe costruisce la prima funivia su sospensioni multiple, la più estesa fino all'Ottocento.
 1655 - Stephan Farffler inventa quella che può essere considerata la prima sedia a rotelle.
 1662 - Il filosofo Pascal inventa un autobus a cavallo con un itinerario fisso e una programmazione regolare e continua.
 1672 - Ferdinand Verbiest idea quello che viene considerato il primo veicolo a propulsione autonoma a vapore, sebbene in miniatura.

Settecento 

 1716 - Emanuel Swedenborg inventa il concetto di aeroscafo.
 1720 - Joseph Williamson inventa il differenziale e lo usa in un orologio.
 1731 - Il sestante viene implementato per la prima volta accuratamente per determinare la latitudine.
 1733 - William Kent implementa un primo passeggino.
 1740 - Jacques de Vaucanson ultimò il suo carro alimentato a orologeria.
 1743 - Prima documentazione dei pattini a rotelle, in occasione di uno spettacolo al teatro Drury Lane di Londra.
 Anni 1760 - Vengono inventati i pattini per il pattinaggio in linea.
 1761 - Viene inventato il cronometro marino per determinare la longitudine accuratamente.
 1769 - Joseph Nicolas Cugnot progetta un primo veicolo a vapore, noto come carro di Cugnot.
 1776 - David Bushnell inventa e costruisce il Turtle, il primo sottomarino mosso da eliche e noto per aver eseguito il primo tentato attacco verso una nave, la HMS Eagle.
 1779 - L'Iron Bridge viene ultimato nello Shropshire.
 1783 - I fratelli Montgolfier lanciano la prima mongolfiera; i fratelli Robert lanciano il primo pallone a idrogeno; viene creato il primo paracadute.
 1784 - William Murdoch costruisce il primo prototipo funzionante di locomotiva a vapore a Redruth.
 1789 - Il primo triciclo a pedali viene inventato da due inventori francesi.
 Anni 1790 - Canalmania nel Regno Unito: trattasi di un intenso periodo di costruzione di canali in Inghilterra e Galles.

Ottocento 

 1801 - Richard Trevithick conduce una locomotiva a vapore completa per le strade di Camborne.
 1803 - Richard Trevithick costruisce la sua carrozza a 10 posti, il primo veicolo per trasporto passeggeri a combustione interna.
 1807 - Viene inaugurata la Swansea and Mumbles Railway, la prima tranvia a cavallo su rotaie al mondo; La North River Steamboat, la prima nave a vapore, compie il suo viaggio inaugurale;
 1809 - Prima pietra della Gloucester and Cheltenham Tramroad, che gestiva il primo autobus guidato.
 1812 - Viene costruita Salamanca, la prima locomotiva a vapore commerciale di successo.
 1814 - George Stephenson costruisce la prima locomotiva per ferrovie, la "Blutcher".
 1816 - Karl Drais inventa la prima bicicletta (la draisina).
 1819 - La Savannah è la prima nave ad attraversare l'oceano Atlantico in parte utilizzando il motore a vapore; Denis Johnson inventa il monopattino.
 1825 - La locomotiva Locomotion viene inaugurata sulla Stockton & Darlington Railway, la prima ferrovia al mondo aperta al pubblico; la prima ferrovia sospesa apre a Cheshunt, in Inghilterra.
 1829 - Viene costruita la locomotiva Rocket, la prima locomotiva moderna a cui si ispireranno tutte quelle successive.
 1830 - Apre la ferrovia Liverpool-Manchester: la prima aperta al pubblico interamente a vapore, la prima ad avere un vero sistema di segnali, la prima ad avere due rotaie, la prima tra due città, la prima ad avere una tabella regolare, la prima più veloce di una diligenza e la prima con dei tunnel sotto a delle strade. La tratta utilizzava la Rocket ideata l'anno prima da Stephenson.
 1837 - Viene costruita la prima locomotiva elettrica.
 1838 - La SS Great Western di Isambard Kingdom Brunel, il primo transatlantico a vapore, compie il suo viaggio inaugurale.
 Anni 1840 - Giunge al suo picco la railway mania: vengono costruite 10.000 km di ferrovie.
 1852 - Elisha Otis inventa l'ascensore di sicurezza.
 1853 - George Cayley inventa il primo aliante in grado di volare.
 Anni 1850 - Viene inventato il quadriciclo.
 1859 - Gaston Planté inventa la prima batteria ricaricabile (la batteria piombo-acido).
 1860 - Il primo tram cittadino apre a San Pietroburgo.
 1862 - Étienne Lenoir crea la prima auto-mobile a gasolio.
 1863 - La Metropolitan Railway di Londra apre al pubblico, diventando il primo sistema ferroviario sotterraneo al mondo; Étienne Lenoir inventa l'hippomobile.
 1867 - Viene creata la prima motocicletta.
 1868 - Viene inventata la prima bicicletta di sicurezza, ovvero a due ruote uguali.
 1880 - Ernst Werner von Siemens costruisce il primo ascensore elettrico.
 1881 - Ernst Werner von Siemens costruisce il primo tram elettrico urbano.
 1883 - In Austria viene inaugurato il Tram Mödling-Hinterbrühl, il primo tram elettrico con fili sospesi superiori.
 1884 - Thomas Parker costruisce la prima pratica auto elettrica.
 1885 - Karl Benz inventa la prima automobile a combustione interna.
 1889 - Viene inaugurata la milk float, la prima flotta di veicoli elettrici con compito di distribuzione del latte a domicilio.
 Anni 1890 - Boom delle biciclette in tutta Europa e negli Stati Uniti.
 1890 - La City & South London Railway di Londra è la prima metropolitana al mondo.
 1893 - Il marciapiede mobile debutta alla Fiera Colombiana di Chicago; Viene creata la prima motocarrozzetta.
 1895 - Primo autobus a motore in funzione (un Benz Viktoria), da Siegen a Netphen, in Germania.
 1896 - Prime scala mobili costruite da Jesse W. Reno a Coney Island, a New York.
 1897 - Viene costruita la prima bicicletta elettrica.
 1899 - Ferdinand von Zeppelin costruisce il primo dirigibile.

Novecento 

 1903 - I fratelli Wright effettuano il primo volo, con un Flyer 1; Rudolf Diesel testa il primo motore Diesel su una imbarcazione fluviale.
 1906 - Primo aliscafo testato da Enrico Forlanini.
 1908 - Henry Ford inventa la prima catena di montaggio e inizia a produrre la prima automobile in serie (la Ford Model T); Prima cabinovia commerciale al mondo inaugurata a Bolzano.
 1911 - L'Olympic, il più grande transatlantico al mondo (1910 - 1913, insieme alle navi gemelle) e la più grande nave britannica fino al 1934, effettua il suo primo viaggio inaugurale.
 1912 - Prima locomotiva diesel usata in Svizzera.
 1914 - Primi semaforo ferroviario usato sulla Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad.
 1915 - Primo monopattino elettrico.
 1916 - Primo prototipo di carro armato ideato dal Regno Unito durante la prima guerra mondiale, il "mother".
 1919 - Primo idroplano.
 1924 - Prima motrice diesel funzionale al mondo (la E el-2), creata da Yury Lomonosov in Germania.
 1932 - Prima golf cart, sebbene non di immediato successo.
 1935 - Primo volo del Douglas DC-3, un aeromobile destinato ad avere enorme successo.
 1939 (20 giugno) - Effettua il primo volo il primo aereo con motore a razzo, l'Heinkel He 176.
 1939 (27 agosto) - Effettua il primo volo il primo aereo a jet, l'Heinkel He 178.
 1942 - Si inizia a utilizzare i primi razzi V2 che coprono una distanza di 200 km.
 1943 - Viene inventato il cono stradale.
 1955 - Primo natante a propulsione nucleare: la USS Nautilus.
 1957 - Primo satellite artificiale lanciato in orbita, lo Sputnik 1; prima nave portacontainer propriamente detta, la Gateway City; primo volo del Boeing 707.
 1959 - Prima pila a combustibile.
 1961 - Primo volo umano nello spazio: il Vostok 1, con a bordo Jurij Gagarin.
 1964 - Primo treno ad alta velocità: lo Shinkansen, in Giappone.
 1969 - Primo volo del Boeing 747, primo aereo commerciale di grandi dimensioni; Primo allunaggio umano sulla Luna: la missione Apollo 11;  invenzione del Lolo ball.
 1971 - Prima stazione spaziale: la Saljut 1, dell'URSS.
 1976 - Viene inaugurato il Concorde, il primo aereo supersonico per il trasporto regolare di passeggeri.
 1981 - Viene lanciato il primo Space Shuttle.
 1994 - Viene aperto il tunnel della Manica, il tunnel sottomarino più lungo al mondo.

Duemila 

 2004 - Viene inaugurato il primo treno a levitazione magnetica: il Transrapid di Shanghai.
 2008 - Viene costruita la prima automobile elettrica in serie: la Tesla Roadster.

Voci correlate 

 Rivoluzione industriale
 Cronologia della storia moderna
 Cronologia della storia contemporanea
 Cronologia

Note 

Cronologie